Гле́бовский сельсове́т — муниципальное образование (сельское поселение) в Фатежском районе Курской области. Расположен на востоке района.

Административный центр — деревня Зыковка.

История 
В 1965 году была упразднена располагавшаяся на территории сельсовета деревня Кукуевка.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Фатежского района
Сельские поселения Курской области